Ždánice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Ždánice (okres Kolín)
 Ždánice (okres Hodonín)
 Ždánice (okres Žďár nad Sázavou)
 Staré Ždánice (okres Pardubice)